Géraud d'Armagnac peut se référer à : 

 Géraud  d'Armagnac (mort avant 1101)
 Géraud II d'Armagnac (mort en 1095)
 Géraud III d'Armagnac (mort en 1160)
 Géraud IV d'Armagnac (1170-1215)
 Géraud V d'Armagnac (mort en 1219)
 Géraud VI d'Armagnac (1235-1285)
 Pierre Gérard d'Armagnac (mort avant 1242)

Voir aussi 
 Maison d'Armagnac